Sus – miejscowość i gmina we Francji, w Akwitanii
 Sus – region geograficzny w Maroku
 Sus – rzeka w Maroku
 Sus – rodzaj ssaków parzystokopytnych
 SUS – Single UNIX Specification
 SUS – uniwersalna sekunda Saybolta (jednostka lepkości)